Škoda Rapid – samochód osobowy produkowany w latach 2012-2019
 Škoda Rapid – samochód osobowy produkowany od 2011 roku z przeznaczeniem na rynek indyjski
 Škoda Rapid – samochód osobowy produkowany w latach 1981-1990
 Škoda Rapid – samochód osobowy produkowany w latach 1935-1947